Alonso Pérez (XVI secolo) scrittore spagnolo
 Alonso Pérez de Guzmán y Sotomayor (1550-1615) ammiraglio spagnolo
 Luís Alonso Pérez detto Lula – allenatore di calcio brasiliano